Ceratocystiopsis — рід грибів родини Ophiostomataceae. Назва вперше опублікована 1975 року.

Класифікація 
До роду Ceratocystiopsis відносять 25 видів:

Примітки

Джерела 
 Upadhyay, H.P.; Kendrick, W.B. 1975. Prodromus for a revision of. Ceratocystis (Microascales, Ascomycetes) and its conidial states. Mycologia. 67:798-805 - P.799

Роди грибів
Сордаріоміцети